Schmiere steht für:

 Butterbrot (Eifel, Hochwald, Saarland)
 Bewachung oder Polizei (umgangssprachlich), siehe Liste deutscher Wörter aus dem Hebräischen #Schmiere
 Alternativtitel für den Musicalfilm Grease aus dem Jahr 1978, siehe Grease (Film)
 Die Schmiere, Kleinkunstbühne in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Rotschmiere
 Schmier (Begriffsklärung)
 Schmierung